De Gauliga Hamburg 1944/45 was het derde en laatste voetbalkampioenschap van de Gauliga Hamburg. Dit kampioenschap was een van de weinige die voltooid werd in Duitsland. Er werd dit seizoen geen eindronde om de titel meer gespeeld. Na dit seizoen werd de Gauliga opgeheven en na twee overgangsseizoenen kwam er vanaf 1947 de Oberliga Nord voor de teams uit de Gauliga Hamburg.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues 

Gauliga Nordmark
Duits competitievoetbal 1944/45